Orden des Weißen Adlers steht für:
 Orden des Weißen Adlers (Polen)
 Orden des Weißen Adlers (Serbien)
 Kaiserlich-Königlicher Orden vom Weißen Adler (Russland)